Vantage Point (album), het album van de muziekgroep dEUS
 Vantage Point (film), een film uit 2008 van regisseur Pete Travis